Алисте — район (комарка) в Испании.
 Алисте — город в Италии.